Тахрір (араб. التحرير — «визволення») — широковживане слово в назвах політичних партій і організацій, вулиць, площ і проспектів в країнах арабського світу.

Географічні об'єкти 
 Мідан Тахрір — (дослівний переклад: «Майдан звільнення») — великий майдан в центрі столиці Єгипту місті Каїрі, центральна міська площа; осереддя значних масових подій в історії країни XX століття.

Політичні рухи та партії 
 ФАТХ (Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini)
 Хізб ут-Тахрір